Meinsdorf – frazione della città tedesca di Dessau-Roßlau
 Meinsdorf – frazione del comune tedesco di Niederer Fläming